Függetlenségi Párt néven ismert pártok:

Magyarországon
 Negyvennyolcas Függetlenségi Párt – az 1848-as Párt és az Elvhű Balközép fúziójából létrejött párt volt 1874-1884 között.
 Függetlenségi Párt (1874) – A Balközép és a Deák-párt fúzióját (1875) ellenző, a Balközépből alakult magyarországi párt volt 1874-1884 között.
 Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt – az előbbi kettő 1884-es egyesüléséből született párt, aminek rövid  elnevezése Függetlenségi Párt maradt, sok korabeli választási dokumentumban is e néven szerepelt. 1918. január 25-ig létezett.

Egyéb függetlenségi és 48-as pártok
 Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párt (1884/1890–1905) Ugron Gábor platformja, majd 1890-től pártja
 Függetlenségi és 48-as (Justh) Párt
 Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt (1916–1919) Károlyi Mihály pártja
 Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt (később Országos Függetlenségi Kossuth Párt, 1922–1945 között)
 Függetlenségi Néppárt

Egyéb függetlenségi pártok
 Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt („Rassay-párt”, 1921-1926)
 Keresztény Nemzeti Függetlenségi Párt (1938–1939)
 Keresztény Nemzeti Függetlenségi Párt (1939) (1939–1944?) nem azonos az előbbivel
 Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt (ismertebb nevén Fajvédő Párt, avagy Gömbös-párt, 1924–1928)
 Magyar Függetlenségi Párt (1956/1990–1999 körül)

Más országokban
 Függetlenségi Párt (Egyesült Királyság)
 Függetlenségi Párt (Izland)